Осовецкий сельсовет:

Белоруссия 
 Осовецкий сельсовет — административно-территориальная единица в Дрогичинском районе Брестской области;
 Осовецкий сельсовет — административно-территориальная единица в Мозырском районе Гомельской области;
 Осовецкий сельсовет — административно-территориальная единица в Любанском районе Минской области.

Украина 
 Осовецкий сельсовет — административно-территориальная единица в Бучачском районе Тернопольской области.